Юм — село в Юрлинском районе Пермского края. Входит в состав Юрлинского сельского поселения.

Расположено на реке Юм, правом притоке реки Косы, в 18 км от села Юрла.

История 
Юм известен с 1623 г., показанный на ленд-карте екатеринбургского ведомства как Емь. Поселение известно как деревня кайгородских государственных крестьян с 1719 года. В первой половине XVIII века являлось центром округи для русского населения Лопвинского поречья. Название получило по реке Юм. Другие наименования — Емь и Юмское. Селом стало в 1841 года, когда здесь была построена Христорождественская православная деревянная церковь. Юмская сторона, как говорили раньше, была особенно известна избытком хлеба и значительной прослойкой многоземельных кулаков. Именно здесь больше всего применялся наемный труд и приходили батрачить белоевцы.

Подсобными заработками для юмчан были: заготовка леса на сплав, охота на лесную дичь, перевозка кладей, торговля крупными партиями хлеба в Гайны, где лесопромышленники закупали его для рабочих в Кайгородок Вятской губернии и Кажимский завод Вологодской губернии.

В 1919 году жители села участвовали в Юрлинском восстании.

В 1929 году возник колхоз «Красный Октябрь», который 26 июля 1950 года был укрупнен (слились сельхозартели «Красный Октябрь», имени 7-й окрпартконференции, «Красная нива», «Красная звезда», «7-й съезд Советов»); существовал до 1969 года. На базе колхозов «Красный Октябрь» и «Победа» 8 январе 1969 года создан совхоз «Юмский». В 1932—1938 годах в селе работал льнозавод. С 1940 года здесь находился Юрлинский районный промкомбинат. 10 мая 1942 года образована кустарная спичечная фабрика, выпустившая в 1943 году 1,5 тысячи ящиков спичек. В 1944 году открылся детский дом. С 1 октября 1949 по 1958 год работала Юмская МТС.

Юм являлся центром Юмской волости Чердынского уезда (до 1920-х) и Юмского сельского совета (до января 2006).

Население

Экономика 
В окрестностях села территория перемежается землями населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Основные экономические отрасли сельского поселения: лесное хозяйство, сельское хозяйство, розничная торговля.

Сельскохозяйственное предприятие — ТОО «Юмское» (ранее — совхоз «Юмский»), АТС, отделение почтовой связи.

Здравоохранение 
Медицинскую помощь населению оказывает муниципальное учреждение здравоохранения «Юрлинская районная центральная больница», которая имеет в своем составе фельдшерско-акушерские пункт в селе Юм.

Образование 
Учреждения нар. образования представлены Муниципальным бюджетным

 общеобразовательным учреждением Юмской основной общеобразовательной школой и детсадом..

В 2017 в селе открыт спортзал.

Культура 
Учреждения культуры — Дом досуга (известен фольклорной группой, которой руководит Алевтина Борисовна Кадочникова) и библиотека.

Архитектура, достопримечательности: памятник советским активистам.

Транспорт и связь 
Транспортная сеть поселения сформирована автомобильными дорогами, главным образом, имеющими гравийное покрытие. Через Юм проходит дорога Юрла-Юм-Усть-Березовка.

В селе Юм присутствуют услуги стационарной телефонной связи, доступ в Интернет, мобильные операторы стандарта GSM: TELE2, Билайн, МТС и Мегафон.

Примечания 

Населённые пункты Юрлинского района